Ženská dvouhra Mutua Madrid Open 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do singlové soutěže madridského tenisového turnaje nastoupilo šedesát čtyři hráček. Z kvalifikace postoupilo osm tenistek po výhrách ve dvou kolech a Estonka Anett Kontaveitová jako tzv. šťastná poražená po odstoupení Agnieszky Radwańské. Obhájkyní titulu byla rumunská světová osmička Simona Halepová.

Němka Angelique Kerberová se přes prohru ve třetím kole po turnaji vrátila na pozici světové jedničky, kde vystřídala pro těhotenství absentující Serenu Williamsovou.

Vítězkou se opět stala třetí nasazená Simona Halepová, jež ve finále za 2.44 hodin zdolala francouzskou turnajovou čtrnáctku Kristinu Mladenovicovou po třísetovém průběhu 7–5, 6–7 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo patnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour a třetí z událostí Premier Mandatory. Poprvé v kariéře tak obhájila turnajovou trofej. Po pádu na osmou příčku žebříčku WTA se díky výhře po týdnu vrátila  na čtvrtou pozici.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=185

|RD1-seed1=
|RD1-team1= Eugenie Bouchardová
|RD1-score1-1=4
|RD1-score1-2=0
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=8
|RD1-team2= Světlana Kuzněcovová
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=14
|RD1-team3= Kristina Mladenovicová 
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=WC
|RD1-team4= Sorana Cîrsteaová
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=4
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=
|RD1-team5= Coco Vandewegheová
|RD1-score5-1=1
|RD1-score5-2=1
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=3
|RD1-team6= Simona Halepová
|RD1-score6-1=6
|RD1-score6-2=6
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=
|RD1-team7= Kiki Bertensová
|RD1-score7-1=3
|RD1-score7-2=3
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=
|RD1-team8= Anastasija Sevastovová
|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=8
|RD2-team1= Světlana Kuzněcovová
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=64
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=14
|RD2-team2= Kristina Mladenovicová
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=77
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=3
|RD2-team3= Simona Halepová
|RD2-score3-1=6
|RD2-score3-2=6
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=
|RD2-team4= Anastasija Sevastovová
|RD2-score4-1=2
|RD2-score4-2=3
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=14
|RD3-team1= Kristina Mladenovicová
|RD3-score1-1=5
|RD3-score1-2=77
|RD3-score1-3=2
|RD3-seed2=3
|RD3-team2= Simona Halepová
|RD3-score2-1=7
|RD3-score2-2=65
|RD3-score2-3=6
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Shelby Rogersová (kvalifikační kolo)
  Jeļena Ostapenková (odstoupila)
  Johanna Larssonová (kvalifikována)
  Wang Čchiang (kvalifikována)
  Océane Dodinová (kvalifikována)
  Anett Kontaveitová (kvalifikační kolo, šťastná poražená)
  Čeng Saj-saj (kvalifikována)
  Pauline Parmentierová (kvalifikována)
  Risa Ozakiová (kvalifikační kolo)
  Cvetana Pironkovová (1. kolo)
  Jennifer Bradyová (kvalifikační kolo)
  Natalja Vichljancevová (1. kolo)
  Natalja Vichljancevová ''(kvalifikační kolo)
  Andrea Petkovicová (kvalifikována)
  Magda Linetteová (1. kolo)
  Nao Hibinová (1. kolo)
}}

 Kvalifikantky 

 Šťastná poražená 
  Anett Kontaveitová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2017